Taoka ist der Familienname folgender Personen:

 Taoka Fumiko (~1920–1986), Ehefrau von Taoka Kazuo
 Taoka Kazuo (1913–1981), Yakuza und dritter Kumicho von Yamaguchi-gumi
 Taoka Reiun (1879–1912), japanischer Kultur- und Literaturkritiker